Peter Crampton ist der Name folgender Personen:

* Peter Crampton (Politiker) (1932–2011), britischer Politiker (Labour Party)
 Peter Crampton (Leichtathlet) (* 1969), britischer Leichtathlet